Aisling Walsh, Iers filmregisseur
 Aisling D'Hooghe, Belgisch hockeyer
 Aisling (voornaam)